HMS Marne ist der Name folgender britischer Schiffe, benannt nach dem französischen Fluss Marne und der Ersten Schlacht an der Marne:
 HMS Marne (1915), ein Zerstörer der Admiralty M-Klasse
 HMS Marne (G35), ein Zerstörer der M-Klasse von 1939

Weblinks 
 Schiffsindex der Royal Navy (engl.)

Marne